Konfetti bezeichnet:
 Konfetti, kleine, bunte Papierschnipsel
 Konfetti (Film), österreichischer Schwarzweißfilm von Hubert Marischka

Siehe auch:

 Confetti